Příjmení Bartoň nese více různých osobností:

 Antonín Bartoň (1908–1982) – český lyžař
 František Bartoň – více osobností
 Hanuš Bartoň (* 1960) – český hudební skladatel
 Jaroslav Bartoň (* 1947) – český fotbalista
 Jaroslav Bartoň (kytarista) (* 1957) – český kytarista (Citron, Kreyson)
 Jiří Bartoň (* 1977) – český herec, zpěvák a filmový historik
 Josef Bartoň (1899–1942) – český dětský lékař popravený nacisty, podporovatel Silver A; manžel Emilie Bartoňové
 Luboš Bartoň (* 1980) – český basketbalista
 Lukáš Bartoň (* 1981) – český politický aktivista
 Martin Bartoň (* 1994) – český hokejista
 Matouš Bartoň (1865–???) – český politik, poslanec Moravského zemského sněmu
 Milan Bartoň (* 1948) – český hokejista, syn Slavomíra Bartoně
 Pavel Bartoň (* 1950) – český zpěvák
 Slavomír Bartoň (1926–2004) – český lední hokejista a fotbalista, otec Milana Bartoně
 Vladimír Bartoň (* 1942) – český fotbalista
 Bartoňové z Dobenína – podnikatelská rodina
 Cyril Bartoň z Dobenína (1863–1953) – český podnikatel
 Josef Bartoň z Dobenína

přechýlený tvar Bartoňová:
 Dagmar Bartoňová (* 1950) – česká demografka
 Emilie Bartoňová (1904–1942) – odbojářka, podporovatelka Silver A, oběť nacismu; manželka MUDr. Josefa Bartoně
 Eva Bartoňová (* 1956) – česká politička
 Irena Bartoňová Pálková (* 1968) – česká podnikatelka, viceprezidentka Hospodářské komory ČR
 Kateřina Bartoňová (* 1990) – česká basketbalová reprezentantka
 Květoslava Bartoňová (1928–2017) – zachránila (ve svých 18 letech) v roce 1946 celkem 45 dětí z Údolí smrti na Slovensku
 Zdeňka Bartoňová viz Zdeňka Šilhavá (* 1954) – česká atletka

Podobná příjmení 
 Barton
 Bartoněk

Externí odkazy 
 

Česká příjmení